Пендлтон, Натаниэль:

 Пендлтон, Натаниэль (1756—1821) — американский политический деятель.
 Пендлтон, Натаниэль (1895—1967) — американский спортсмен, борец вольного стиля.